Zaruddia (obwód kijowski)
 Zaruddia (obwód połtawski)
 Zaruddia (rejon krasiłowski)
 Zaruddia (rejon królewiecki)
 Zaruddia (rejon romeński)
 Zaruddia (rejon teofipolski)